Samenstelling van de Orbea-wielerploeg in 2007:

Wielerploeg in 2007
Spaanse wielerploeg